Миногообразные  — отряд бесчелюстных из монотипического класса мино́г (Petromyzontida) или, по другой классификации, класса непарноноздрёвых (Cephalaspidomorphi). Длина миног составляет от 10 до 100 см.

Существует около 40 видов — в умеренных водах Северного и Южного полушарий и в бассейне Северного Ледовитого океана. Проходные морские и жилые озёрные и речные формы; все миноги размножаются в пресной воде. Многие виды — наружные паразиты крупных рыб (в том числе лососей).

Являются объектом промысла, употребляются в пищу. Некоторые виды стали редкими.

Образ жизни 

Обитают в пресных и солёных водах, есть анадромные виды. Ведут в основном ночной образ жизни. Миноги — факультативные паразиты рыб, по большей части миноги — свободноживущие формы. Они присасываются к рыбе, прогрызают кожу и питаются кровью и мышцами.

Размножение и развитие 
Развитие с личиночной стадией — пескоройкой. Личинка миног — пескоройка — настолько отличается от взрослых миног, что её до XIX в. выделяли в самостоятельный род. Личинки живут как на основном русле, так и у берегов на заиленных участках, но иногда и среди зарослей макрофитов, ведут скрытый образ жизни, зарываются в грунт.

Мелкая форма миноги становится половозрелой при длине 18—25 см, как исключение — при 12,5 см. Минога речная европейская (Lampetra fluviatilis) распространена в Западной Европе — от Италии до Англии и Северной Норвегии. Обитает в прибрежных водах и поднимается в реки для нереста. Миноги, вошедшие в реку в конце лета — начале осени, остаются в ней около года, ничем не питаясь. За это время у них происходят заметные как внешние, так и внутренние изменения: созревают икра и молоки, кишечник дегенерирует и превращается в тонкий тяж, зубы становятся тупыми, прекращают функционировать расположенные в ротовой воронке слюнные железы, спинные плавники увеличиваются и просвет между ними сокращается, у самки вырастает спинной плавник, а у самцов — половой сосочек. У миноги уменьшается не только вес, но и длина. Нерестится речная минога в конце весны — начале лета, чаще при температуре воды 10—14 °C, на каменистых перекатах. Самец строит гнездо, самка откладывает икру. Нерест чаще групповой, с одной самкой нерестует до 6 самцов, обычно в одно гнездо откладывают икру более 2 особей. Невская минога имеет плодовитость от 4000 до 40000, жилая ладожская — 10000—16000, а мелкая форма — 650—10000 икринок. Икра овальной формы, размером около 1 мм, её объём увеличивается перед нерестом и после оплодотворения. Вскоре после нереста производители погибают.

Период инкубации икры длится 13—15 дней при температуре 13—14 °C и 11—13 дней при 15,5—17,5 °C. Личинки-пескоройки выклевываются на 11—14-й день после оплодотворения. Они очень похожи на маленьких (3,2 мм) светло-желтых червячков. Пескоройки скатываются в углубление между камнями и галькой, откуда их не может вымыть течение реки, и лежат неподвижно 3—4 дня, питаясь остатками желтка, запасы которого сосредоточены у них в печени. По достижении 6 мм пескоройка зарывается в грунт. 15—20-дневные личинки миноги покидают места выклева и сносятся течением вниз по реке, задерживаясь на заиленных, со слабым течением, участках реки. Здесь они закапываются в ил и начинают активно питаться. К этому времени личинки приобретают окраску, маскирующую их под цвет ила. Питаются пескоройки детритом и микроскопическими организмами, втягиваемыми через ротовое отверстие с током воды. По способу питания они — внутренние фильтраторы водяного тока.

Личиночная стадия у миноги продолжается 4—5 лет, а у мелких форм миноги стадия пескоройки длится всего 2—3 года. Процесс метаморфоза европейской речной миноги в бассейне Финского и Рижского заливов начинается летом и заканчивается весной. После метаморфоза минога выносится течением в море, где паразитирует на рыбах, нападая на салаку, корюшку, треску, лососей и других рыб.

Строение 
Покровы: голая, слизистая кожа.

Миохордальный комплекс: см. илл.

Пищеварительная система 

В предротовой воронке имеются роговые зубы. Мощный язык имеет крупный зуб, называемый тёркой. На дне воронки находится рот, который ведёт в глотку. Желудок не развит. Пищевод переходит в кишку, от которой он отделен клапаном. Кишка не делится на отделы, но внутри имеет спиральный клапан — складку, увеличивающую поверхность всасывания. Круглоротые выделяют пищеварительные соки в тело жертвы (внекишечное пищеварение), а затем всасывают уже частично переваренную пищу. Имеется печень и зачаточная поджелудочная железа. Миноги присасываются к рыбам и питаются кровью, тканевыми жидкостями и мышцами.

Дыхательная система 
Дыхательная система представлена внутренними жабрами (branchiae). Жаберные проходы имеют форму не щелей, а сферических мешков, соединённых узкими отверстиями с глоткой с одной стороны и с внешней средой — с другой. У личинок миног жаберный аппарат представлен полужабрами на передней и задней поверхностях каждого мешка. У взрослых круглоротых жаберные лепестки опоясывают каждый мешок по всему периметру. Жаберный скелет образует латеральнее мешков цельную решетку. Мускулатура может сжимать мешки, и они действуют по принципу насоса. Вода выталкивается наружу через наружные отверстия мешков и через них же может всасываться, что позволяет животному продолжать дышать даже тогда, когда в процессе питания блокируется передний вход для воды в глотку. У личинок миног ротовая полость ведёт в глотку, которая в свою очередь соединяется сзади с пищеводом. Однако в процессе метаморфоза у миног глотка разделяется на две отдельные трубки. Верхний проход ведёт назад и считается пищеводом. Ниже находится широкая трубка, с которой связаны жаберные мешки. Она оканчивается на заднем конце слепо. Это дыхательная трубка (tuba respiratoria). Вход в трубку прикрывает клапан — парус (velum). Он изолирует трубку от пищевода, когда животное питается. У миног жабры способны извлекать лишнюю соль из крови и выделять её в воду, протекающую через жаберные мешки.

Кровеносная система 
Кровеносная система устроена сходно с ланцетником, однако у миног имеется двухкамерное сердце в околосердечной сумке. Сердце располагается в начале брюшной аорты. К предсердию примыкает венозный синус, в который впадают вены. От брюшной аорты идут приносящие жаберные артерии. Выносящие жаберные артерии впадают в корень аорты, от которого берут начало сонные артерии, несущие артериальную кровь к мозгу. Назад корень аорты продолжается в спинную аорту, расположенную под хордой. От головы венозная кровь собирается в парные передние кардинальные вены (= яремные вены), которые впадают в венозный синус. От туловища кровь собирается в задние кардинальные вены, подающие кровь также в венозный синус. От кишечника кровь собирается в подкишечную вену, которая в печени образует воротную систему. Из печени кровь по печеночной вене (v.hepatica) поступает в венозный синус. Воротной системы почек нет. В венозной системе имеются три дополнительных сердца (в голове, печени и хвосте).

Выделительная система 
Выделительная система представлена мезонефрическими почками, спереди сохраняются рудименты пронефроса. Мочеточники — вольфовы каналы, впадающие в мочеполовой синус.

Половая система 
Половая система представлена непарными половыми железами. Половых протоков нет. Гонады разрываются и половые продукты попадают в мочеполовой синус.

Центральная нервная система 
Вместо мозгового пузыря образуется головной мозг, окружённый плёнкой из соединительной ткани. Он защищен от механических воздействий со стороны глотки черепом, который подобно ложке вмещает в себе головной мозг.
Центральная нервная система миног отчётливо разделяется на головной и спинной мозг.
На продольном разрезе через тело миноги головной мозг хорошо виден, хотя он весьма мал. Головной мозг имеет отделы, характерные для всех позвоночных животных: передний мозг, промежуточный мозг, средний мозг, мозжечок, и продолговатый мозг. Примитивной чертой строения головного мозга миноги является то, что все отделы лежат в одной плоскости и не налегают друг на друга.

Передний мозг относительно других отделов очень невелик. Хорошо заметны обонятельные доли — выпячивания его передней части. Полость внутри него двураздельная, что свидетельствует о формировании боковых желудочков. Крыша переднего мозга эпителиальная.

Промежуточный мозг хорошо выражен. Сверху его (под полупрозрачным участком кожи) находятся два пузырьковидных светочувствительных органа (непарные глаза) — пинеальный (эпифиз) и хуже развитый парапинеальный, расположенный ниже и левее. На нижней стороне промежуточного мозга находится гипофиз.

Средний мозг развит слабо. Небольшие зрительные доли развиваются в его боковых стенках, между ними из-за недоразвития крыши имеется отверстие.

Мозжечок очень мал и имеет вид валика, который ограничивает спереди и сверху полость продолговатого мозга — ромбовидную ямку. Недоразвитие мозжечка связано с простотой движения круглоротых.

Продолговатый мозг имеет относительно крупные размеры и постепенно переходит в спинной мозг. Полость его спереди сообщается с полостью среднего мозга, а сзади постепенно переходит в спинно-мозговой канал.

Органы чувств 
Органы чувств устроены очень просто. Орган слуха миноги представлен внутренним ухом — перепончатым лабиринтом с двумя полукружными каналами. Глаза развиты слабо. Роговица недоразвита. Орган обоняния непарный. В коже с обеих сторон тела проходит боковая линия. Она представлена неглубокими ямками, на дне которых расположены окончания блуждающего нерва (X пара головных нервов).

Классификация

Традиционная классификация 
Традиционно всех миног объединяют в отряд миногообразных с одним семейством миноговых, тремя подсемействами и 10 родами:
 Подсемейство Geotriinae — Геотриевые
 Geotria
 Подсемейство Mordaciinae — Мордациевые
 Mordacia
 Подсемейство Petromyzontinae — Миноговые
 Caspiomyzon
 Entosphenus
 Eudontomyzon
 Ichthyomyzon
 Lampetra
 Lethenteron
 Petromyzon
 Tetrapleurodon

Современная классификация 
Отряд миногообразных разделён на три современных семейства с теми же 10 родами:
 Семейство Geotriidae — Геотриевые
  (1 вид)
 Семейство Mordaciidae — Мордациевые
  (3 вида)
 Семейство Petromyzontidae — Миноговые
 Подсемейство Petromyzontinae
  (6 видов)
  (1 вид)
 Подсемейство Lampetrinae
  (1 вид)
  (6 видов)
  (5 видов)
  (12 видов)
  (8 видов)
  (2 вида)

Ископаемые виды 
Род , содержащий один вид, найденный в Иллинойсе (США), выделен 2002 году в монотипическое семейство майомизонтовых (Mayomyzontidae).

В 2016 году туллимонстр, имевший клешнеобразные челюсти на конце длинного хоботка, был отнесён к отряду миногообразных вне какого-либо семейства.

Виды фауны России 
В фауне России встречается 10 видов миног:
 Каспийская минога (Caspiomyzon wagneri)
 Морская минога (Petromyzon marinus)
 Украинская минога (Eudontomyzon mariae)
 Закавказская минога (Lethenteron ninae)
 Дальневосточная ручьевая минога (Lampetra reissneri, syn. Lethenteron reissneri)
 Трёхзубая минога (Eudontomyzon tridentatus)
 Речная минога (Lampetra fluviatilis)
 Европейская ручьевая минога (Lampetra planeri)
 Японская, или тихоокеанская, минога (Lethenteron japonicum, syn. Lethenteron camtschaticum)
 Сибирская минога (Lethenteron kessleri)

В 2009 году описан десятый вид миног Lethenteron ninae из рек Западного Закавказья (Краснодарский край) и Абхазии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 .

 
Отряды животных